Digne est un adjectif ou un nom propre qui peut se référer à :

Adjectif 

 Digne est un adjectif faisant référence à la dignité.

Saintes 
 Digne († 304), ou Digna, avec Euprépie (ou Eutropie) et Eunomie ou Euménie), esclaves d'Hilarie  (ou Hilairie), la mère de sainte Affre d'Augsbourg, toutes martyres à Augsbourg ; fêtées le 12 août. 
  Digne († 853), ou Digna, avec Anastase et Félix, martyrs à Cordoue ; fêtés le 14 juin;.

Patronymie

Lucas Digne (né en 1993), footballeur français.

Toponyme 
 Digne est l’ancien nom de Digne-les-Bains, une commune  française des Alpes-de-Haute-Provence.
 La Digne-d'Aval est une commune  française du département de l’Aude.
 La Digne-d'Amont est une commune  française du département de l’Aude.

Références